Victor Vervloet (auteur)
 Victor Vervloet (kunstschilder)